Монгозі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Монгозі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда